Arguel, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Fontain ;
 Arguel, commune française de la Somme.

Maison d'Arguel : seigneurs d'Arguel (Doubs)

Notes, sources et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France